Варецька Світлана Петрівна (*6 березня 1951) — радянська акторка.
 Варецька Валентина Федорівна(17 (30) грудня 1900, с. Іванівка, нині Білозерський район Херсонська область — 3 січня 1981, м. Харків) — українська театральна актриса.
 Варецька Олена Володимирівна — український вчений, доктор педагогічних наук.

жіночі форми прізвищ